Montagna kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Montagna-le-Reconduit, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Italien 

 Montagna, Cosenza, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Monte Matanna, berg, Toscana, Provincia di Lucca, 
 Montagna, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 Montagna, Savona,ort, Ligurien, Provincia di Savona, 

Robotskapade Italienförgreningar